Carlo Giuliani (?-1663) – vescovo cattolico italiano
 Carlo Giuliani (1796-1855) – organaro italiano
 Carlo Giuliani (1978-2001) – manifestante italiano